Гран-прі Канади 2010 року — восьмий етап чемпіонату світу 2010 року з автоперегонів у класі Формула-1, відбувся з 11 по 13 червня на автодромі імені Жиля Вільнева (Монреаль, Канада).

Перегони 

Формула-1 — Чемпіонат 2010
Гран-прі Канади
2010 у канадському спорті
Червень 2010